Ziler steht für

 Ziler (Texas), Ort im Howard County, Texas, Vereinigte Staaten
 Zieler (Schießsport), Amt bei schießsportlichen Wettbewerben der Schützenvereine